Премия имени Лейбница (, полностью ) — премия, присуждаемая Немецким научно-исследовательским обществом ежегодно, начиная с 1986 года, учёным различных специальностей, работающим в исследовательских институтах в Германии или в немецких исследовательских институтах за рубежом. Названа в честь Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716).

Основные заявленные цели премии состоят в улучшении условий работы выдающихся учёных, расширении их исследовательских возможностей и освобождении их от выполнения административных обязанностей. Денежное содержание одной премии составляет сумму до 2,5 миллионов евро. Лауреаты не имеют права тратить премиальные средства на личные нужды, вся сумма премии должна быть израсходована только на финансирование научно-исследовательских проектов.

По мнению президента Немецкого научно-исследовательского общества профессора  «премия Лейбница за исключительные научные достижения считается самой почётной не только в Германии, но и одной из самых почётных в мире».

Всего за время существования премии Лейбница ею, включая награждённых в 2016 году, были удостоены 364 исследователя.

Лауреаты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020 
 Торстен Бах (нем., Thorsten Bach), Химия, Technische Universität München
 Baptiste Jean Germain Gault, Materialwissenschaft, Max-Planck-Institut für Eisenforschung
 Йоханнес Граве (нем., Johannes Grave), Kunstgeschichte, Friedrich-Schiller-Universität Jena
 Томас Кауфманн (нем., Thomas Kaufmann), Evangelische Theologie, Georg-August-Universität Göttingen
 Andrea Musacchio, Zellbiologie, Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie
 Thomas Neumann, Informatik, Technische Universität München
 Марко Принц (нем., Marco Prinz), Neuropathologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Маркус Райхштайн (нем., Markus Reichstein), Biogeochemie, Max-Planck-Institut für Biogeochemie
 Дагмар Шафер (нем., Dagmar Schäfer), Wissenschaftsgeschichte, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
 Юлиана Фогель (нем., Juliane Vogel), Literaturwissenschaft, Universität Konstanz

2021 
 Asifa Akhtar, Epigenetik, Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg
 Elisabeth André, информатика, Universität Augsburg
 Giuseppe Caire, Theoretische Nachrichtentechnik, Technische Universität Berlin
 Nico Eisenhauer, Biodiversitätsforschung, Universität Leipzig
 Veronika Eyring, Erdsystemmodellierung, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Standort Oberpfaffenhofen und Universität Bremen
 Katerina Harvati-Papatheodorou, палеоантропология, Universität Tübingen und Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, Tübingen
 Steffen Mau, социология, Humboldt-Universität zu Berlin
 Rolf Müller, Pharmazeutische Biologie, Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung und Universität des Saarlandes, Saarbrücken
 Jürgen Ruland, иммунология, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München
 Volker Springel, астрофизика, Max-Planck-Institut für Astrophysik, Garching

2022 
 Almut Arneth, Ökosystemforschung, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 Marietta Auer, Rechtswissenschaften, Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt/Main, und Justus-Liebig-Universität Gießen
 Iain Couzin, Verhaltensbiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, Konstanz, und Universität Konstanz
 Stefanie Dehnen, Anorganische Molekülchemie, Philipps-Universität Marburg
 Eileen Furlong, Funktionelle Genombiologie, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg
 Peter Hommelhoff, экспериментальная физика, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Gabriel Martínez-Pinedo, Theoretische Physik, Technische Universität Darmstadt und GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
 Mischa Meier, Alte Geschichte, Eberhard Karls Universität Tübingen
 Karen Radner, Altorientalistik, Ludwig-Maximilians-Universität München
 Мориц Шуларик, Wirtschaftswissenschaften, Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

2023 
 Largus Angenent, Bioingenieuwissenschaft, Eberhard Karls Universität Tübingen
 Claudia Höbartner, Biologische Chemie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Achim Menges, архитектура, Universität Stuttgart
 Sarah Ellen O’Connor, Naturstoffbiosynthese, Max-Planck-Institut für chemische Ökologie
 Stefan Pfister, Pädiatrische Onkologie, Deutsches Krebsforschungszentrum und Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Hartmut Rosa, социология, Universität Jena und Universität Erfurt
 Georg Schett, Rheumatologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Catharina Stroppel, Reine Mathematik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 Fabian Theis, Bio- und Medizininformatik, Helmholtz Zentrum München und Technische Universität München
 Anita Traninger, Romanische Literaturwissenschaft, Freie Universität Berlin

Примечания

Литература 
 , Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): Von märchenhafter Freiheit: 20 Jahre Spitzenforschung im Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programm, Lemmens, Bonn 2005, ISBN 3-932306-69-4.

Ссылки 
 Список лауреатов на официальном сайте премии 
 DFG, German Research Foundation — Gottfried Wilhelm Leibniz Prize 
 DFG, German Research Foundation — Archive: Gottfried Wilhelm Leibniz Prize 
 Leibniz Publik

Лейбница
Премии Германии
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Награды, появившиеся в 1985 году
Немецкое научно-исследовательское общество
Награды по алфавиту